Lorand ist der Familienname folgender Personen:

 Colette Lorand (1923–2019), Schweizer Sopranistin 
 Edith Lorand (1898–1960), ungarische Violinvirtuosin und Orchesterleiterin

Siehe auch:
 Lorant